Арна́льдо Тама́йо Ме́ндес (, род. 29 января 1942, Гуантанамо) — первый кубинский космонавт, первый латиноамериканец и первое лицо африканского происхождения в космосе.

Биография 
Осиротев в детстве, работал с 13 лет. В юности участвовал в Кубинской революции. Окончил Кубинскую академию ВВС и стал пилотом кубинских ВВС. Отобран участником советской программы «Интеркосмос» 1 марта 1978 года. Запасным космонавтом был Хосе Армандо Лопес Фалькон.

Стартовал вместе с Юрием Романенко на корабле «Союз-38» 18 сентября 1980 года в 19:11 UTC. После стыковки со станцией «Салют-6» Тамайо и Романенко провели эксперименты с целью выяснения причин синдрома адаптации в космосе. Совершив вокруг Земли 124 оборота (7 суток 20 часов и 43 минуты), Тамайо и Романенко приземлились ночью в 180 км от Джезказгана.

Позднее Тамайо стал директором Общества военно-патриотического образования SEPMI, кубинского аналога ДОСААФ и бойскаутов. Вскоре ему было присвоено звание бригадного генерала, и он был назначен директором по международным делам кубинских ВВС.

Позднее занял должность начальника Управления внешних сношений Министерства Революционных Вооружённых сил Республики Куба.

Семья 

Жена — Майра Лобайна.

Дети — Орландо (1968) и Арнальдо (1970).

Награды 
 Герой Кубы (26 сентября 1980 года);
 Герой Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» (26 сентября 1980 года);
 Орден Ленина (СССР, 26 сентября 1980 года);
 национальный орден Плайя-Хирон (Куба, 26 сентября 1980 года);
 Орден Дружбы (Россия, 20 января 2011 года) — за вклад в развитие российско-кубинских отношений;
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (Россия, 12 апреля 2011 года) — за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

Арнальдо Тамайо Мендес в искусстве 
В 1982 году кинорежиссёр и сценарист Эдуардо де Латорре снял 36-минутный документальный фильм о полёте Тамайо — «Первый».

В 2021 году именем космонавта был назван астероид (114705) Тамайо.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Биография на сайте www.astronaut.ru.

Интеркосмос
Космонавты Кубы
Лётчики Кубы
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы
Члены Коммунистической партии Кубы